Brandon Gormley, född 18 februari 1992 i Murray River, är en kanadensisk professionell ishockeyspelare som spelar för Lokomotiv Jaroslavl.  Han har tidigare spelat på NHL-nivå för Phoenix Coyotes, Arizona Coyotes och Colorado Avalanche och på lägre nivåer för San Antonio Rampage, Portland Pirates, Albany Devils och Binghamton Senators i American Hockey League (AHL) och Moncton Wildcats och Cataractes de Shawinigan i Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ). Även Mora IK och Frölunda HC (SHL), TPS (FM-ligan), Straubing Tigers (DEL) samt Dinamo Riga (KHL).

Gormley draftades i första rundan i 2010 års draft av Phoenix Coyotes som 13:e spelare totalt.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Brandon Gormley NHL Statistics – Hockey–Reference.com
Brandon Gormley hockey statistics and profile at hockeydb.com

Kanadensiska ishockeyspelare
Spelare i Arizona Coyotes
Spelare i Colorado Avalanche
Spelare i New Jersey Devils
Spelare i Phoenix Coyotes
Spelare i Cataractes de Shawinigan
Spelare i Moncton Wildcats
Spelare i Portland Pirates
Spelare i San Antonio Rampage
Spelare i Albany Devils
Spelare i Binghamton Senators
Spelare i Mora IK
Spelare i HC TPS
Spelare i Frölunda HC
Spelare i Straubing Tigers
Spelare i Dinamo Riga
Spelare i Lokomotiv Jaroslavl
Spelare valda i NHL Entry Draft 2010
Spelare valda av Phoenix Coyotes i NHL Entry Draft
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2022 från Kanada
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 2022
Kanadensiska idrottare under 2000-talet
Idrottare från Prince Edward Island
Födda 1992
Levande personer
Män